Parkstraße 11 ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:

 des Café Okerterrassen in Braunschweig, siehe Parkstraße 11 (Braunschweig)
 der Villa Köster, in Neumünster, siehe Parkstraße 11 (Neumünster)